Museu do Pão (Seia)
 Museu do Pão (Valladolid)

Desambiguações de museus